Saperdini — триба жесткокрылых из семейства усачей.

Описание 
Надкрылья с продольными килями между плечевым ребром и эпиплеврами. Эпистерны заднегруди очень широкие, треугольной формы.

Систематика 
В составе трибы:

Примечания 

Ламиины